Boogie-woogie může znamenat více hudebních témat:
 Boogie-woogie (hudba) – hudební styl.
 Boogie-woogie (tanec) – taneční styl.